Kazmierzak ist der Familienname folgender Personen:

Herbert J. Kazmierzak (1931–2010), deutscher Volkswirt und Vorstandsvorsitzender der Landesbank Hessen bzw. Hessen-Thüringen
Karl-Heinz Kazmierzak (* 1940), deutscher Radrennfahrer